Liebhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Liebhardt (* 1982), deutsche Leichtathletin im Behindertensport
 Hans Liebhardt (1934–2017), rumäniendeutscher Journalist und Schriftsteller
 Ignaz Liebhardt (1850–1901), österreichischer Theaterschauspieler
 Johann Andreas Liebhardt (1713–1788), deutscher Baumeister
 Karl Liebhardt (1846–1916), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Liebhard
 Liebhart